Totenstein steht für einen:

 Monolithischer Stein, auf welchem Tote vor ihrem Begräbnis abgelegt oder aufgebahrt wurden, siehe Totenstein (Kult)
 Berg bei Chemnitz in Sachsen, siehe Totenstein
 Sendeturm auf dem gleichnamigen Berg bei Chemnitz, siehe Funkturm Totenstein
 freistehenden Felsen in der Fränkischen Schweiz in Bayern, siehe Totenstein (Veilbronn)
 freistehenden Felsen in den Königshainer Bergen in Sachsen, siehe Königshainer Berge#Totenstein
 freistehenden Felsen in Schwarzenberg/Erzgeb. in Sachsen
 Felsen bei Kunratice u Cvikova, Tschechische Republik, siehe Skála smrti
 Gedenkstein für den bei Marienberg ermordeten Rittmeister Paul von Münch
 Name für den Menhir von Geusa in Merseburg im Saalekreis in Sachsen-Anhalt